Die ostthüringische Skat- und Residenzstadt Altenburg gliedert sich in zehn statistische Bezirke. Drei davon stellen die Ortsteile Ehrenberg, Kosma und Zetzscha dar, die nach § 45 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) eigene Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister besitzen. Diese sind wiederum in mehrere Ortschaften untergliedert. Die restlichen sieben statistischen Bezirke untergliedern sich in Gemeindeteile, welche sich allerdings nur teilweise an historischen Stadtteilen orientieren.

Statistische Bezirke

Stadtteile 

*Jahr der Entstehung/Erstbebauung

Ortsteile

Siehe auch 
 Einwohnerentwicklung von Altenburg
 Altenburger Vorstädte

Quellen und Weblinks 

 Statistisches Jahrbuch der Stadt Altenburg 2011 (PDF; 1,1 MB)
 Statistisches Jahrbuch der Stadt Altenburg 2001 (PDF; 822 kB)

!
Altenburg
Altenburg